«Лопи» может означать:

 Лопи (остров) — необитаемый остров в группе Крысьих островов в составе Алеутских островов.
 Лопи (народ) — малоизвестное племя на юго-западе Бутана